Alture ima više značenja:
 Alture, Treviso
 Alture, Udine